Royal Botanic Gardens (doorverwijspagina) 
Ruth Bader Ginsburg (1933 – 2020), een Amerikaans juriste en een rechter van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten
RBG (film), documentaire uit 2018 over de Amerikaanse rechter
Royal Begemann Group, een Nederlandse investeringsmaatschappij
Regental Bahnbetriebs-GmbH, van 1988 tot 2015 een dochteronderneming van Regentalbahn
RBG RS 1, een type dieseltreinstel van Regentalbahn

Zie ook 

 Neustadt am Rübenberge, een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen, soms geschreven als Neustadt am Rbg